Тритантехм — персидский военачальник и сатрап V века до н. э.

Биография 
Отцом Тритантехма был брат Дария I , пытавшийся отговорить царя от вторжения в Грецию.

Во время похода Ксеркса I Тритантехм был одним из шести главнокомандущих сухопутной персидской армии. От фракийского города Дориска на запад персы двинулись тремя корпусами. Тритантехм вместе с Гегисом возглавлял войско, которое направилось в глубь территории.

Когда от греческих перебежчиков стало известно, что наградой победителям Олимпийских игр служат оливковые венки, Тритантехм вслух выразил опасение за исход войны с таким народом. Ксеркс обвинил своего двоюродного брата в трусости.

Возможно, что этот Тритантехм был сатрапом Вавилонии, богатства которого описал Геродот. По свидетельству «отца истории», каждый день здесь собиралась полная артаба серебра дани. У Тритантехма кроме боевых коней было еще несколько тысяч других лошадей. А собак индийской породы было столько, что в обязанности населения четырех больших поселений входила только поставка пищи для них.

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (I.192, VII.82, 121, VIII.26)

Исследования
 Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. — М., 1985.
 Олмстед А. История персидской империи. — М., 2012. — ISBN 978-5-9524-4993-0.
 Schmitt R. ČIСANTAXMA // Encyclopedia Iranica

В художественной литературе
 Персонаж романа Дэвиса Уильяма Стирнса, Куперуса Луи Мари Энн «Надменный».

Ахемениды
Военачальники V века до н. э.
Участники греко-персидских войн
Ахеменидские сатрапы
Правители Азии V века до н. э.